В статье приведены правила регулярной практической транскрипции, используемой для передачи азербайджанских собственных имён, а также других лексических единиц, непосредственно заимствуемых из азербайджанского языка (например, терминов), для которых не существует исторически сложившейся (традиционной) передачи на русский язык.

Отдельные буквы 

Некоторые имена сохраняют традиционную передачу: Füzuli — Физули, Rüstəm — Рустам, Dövlət — Довлят.

Сочетания

Написание составных названий 
Если в азербайджанское название входит слово, обозначающее род объекта, то оно исключается из передачи, если записывается отдельно:
 Göytəpə çayı — река Гёйтепе
 Küküçay — река Кюкючай

Названия, состоящие из нескольких слов, пишутся через дефис, все части начинаются с заглавной буквы:
 Orta Ləki — Орта-Ляки

Примечания

Литература 
 

Практическая транскрипция с русским языком
Азербайджанский язык